Baronesa Ana María Šemberová de Boskovic y Černá Hora (en checo Anna Marie Šemberová z Boskovic a Černé Hory, Viena, 1575 - Plumlov, 6 de junio de 1625), fue una baronesa Šemberová de Boskovic y Černá Hora y Señora de Aussee por derecho propio, y la primera princesa consorte de Liechtenstein, por su matrimonio en 1590 con el futuro príncipe Carlos I de Liechtenstein.

Matrimonio y descendencia 
Ana María contrajo matrimonio con el futuro príncipe Carlos I de Liechtenstein (1569 - 1627).

De esta unión nacieron cuatro hijos:

 Ana María Francisca (1597 - 1640), casada con el príncipe Maximiliano de Dietrichstein-Nikolsburg (1596 - 1655). 
 Francisca Bárbara (1604 - 1655), casada con Venceslao de T'Serclaes, conde de Tilly (1599 - 1653).
 Carlos Eusebio (1611 - 1684), casado con su sobrina, la princesa Juana Beatriz de Dietrichstein-Nikolsburg (1625 - 1676).
 Enrique († 1612), muerto en la juventud. 

Ana María falleció el 6 de junio de 1625 en Plumlov.

Su hermana Catalina se casó con un hermano de su marido, el barón Maximiliano de Liechtenstein. Ambas heredaron las tierras de su padre (incluyendo el Castillo de Boskovic) a la muerte de éste, en 1597, debido a que él no tuvo descendencia masculina.

Ancestros 
</center>

Referencias

Enlaces externos 
 Genealogía
 Geneagrafía
 
 Telenet
 Patricus
 Uhřice

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena